Янош Хорват (; 7 ноября 1921 — 25 ноября 2019) — венгерский экономист и государственный деятель, член национального собрания Венгрии в 1945—1947 и 1998—2014 годах.

Старейший член парламента с 2003 года. Был самым молодым членом парламента Венгрии в 1945 году.

Биография

Молодость 
Служил разведчиком с 1933 года. Присоединился к Кальвинистскому движению молодежи в 1936—1939 годах. Был председателем Коллегии Soli Deo Gloria в 1938—1939 годах.

В 1940 году окончил Школу коммерции графа Иштвана Сечени в Будапеште. Работал в компании Nostra General Public Company Warehouse до 1947 года, сначала бухгалтером, затем заместителем главного бухгалтера и, наконец, президентом компании. В это время также учился, окончил факультет экономики Йожефа Надора университета технологии и экономики в 1946 году.

Политическая карьера 
В 1942 году Хорват вступил в члены Независимой партии мелких хозяев (FKGP). Был также членом Альянса крестьян. Принимал участие в национальном сопротивлении в 1944 году против режима Скрещённых стрел как член студенческого движения «Свободная жизнь». Был арестован гестапо и приговорён к смерти, однако успешно бежал из тюрьмы.

После окончания Второй мировой войны был избран депутатом муниципального комитета Будапешта. Занимал должность директора по экономической политике Венгерского союза крестьян с мая 1945 по 1947 год. В феврале 1945 года был назначен руководителем XIII Будапештского округа отделение Независимой партии мелких землевладельцев. 4 ноября 1945 года стал членом Временного национального Собрания. Во время своего пребывания на посту стал другом премьер-министра Ференца Надя.

16 января 1947 года арестован по сфабрикованному обвинению в деле Венгерского общества (Magyar Közösség), был приговорён к четырём годам принудительных работ. Исключён из Независимой партии независимых мелких землевладельцев. Вышел из тюрьмы в 1951 году. После этого работал разнорабочим с 1951 и механиком с 1954 года.

Во время венгерского восстания 1956 года участвовал в реорганизации Венгерского союза крестьян. Стал управляющим главой Национального экономического совета по реконструкции. Также присоединился к восстановленной FKGP и стал её лидером в XIII районе. После подавления восстания покинул страну вместе со своей женой 4 ноября 1956 года.

После 1956 года 
9 ноября приехал в Нью-Йорк. Был одним из основателей Венгерского революционного совета. В 1966 году получил докторскую степень в Колумбийском университете. В том же году стал президентом Фонда Кошута. В 1968 году стал профессором в университете Батлера. В 1971—1972 годах работал научным сотрудником Института коммунистических дел Колумбийского университета. В 1983 году основал торговую компанию Indianapolis Export Trading Company.

В 1992 году на выборах в Палату представителей США в Индиане проиграл Эндрю Джейкобсу Младшему.

В 1997 году Хорват вернулся в Венгрию по приглашению Виктора Орбана, лидера партии ФИДЕС. Получил почетную докторскую степень Университета экономики и государственного управления в Будапеште, где читал лекции как приглашенный профессор. С 1999 года — председатель Экономического венгерского союза и член Общества культурного обмена. Он является автором или соавтором четырнадцати книг и нескольких сотен статей. Занимал должность председателя комитета по вопросам экономической политики партии ФИДЕС.

В 1998 году избран депутатом в национальное собрание. Член Комитета по экономике с 25 июня 1998 года по 14 мая 2002 года. Занимал пост председателя Подкомитета по вопросам европейской интеграции, впоследствии стал членом Комитета по иностранным делам.

Избранные публикации 
 Theory of Institutional Inflation
 Grants Economics
 Industrial Concentration
 Tiltott történelmünk, 1945—1947; szerk. Horváth János; Századvég, Bp., 2006
 The legacy of the 1956 Hungarian revolution. With significant documents. Five participants forty years later; többekkel; szerk. Nagy Károly, Peter Pastor, ill. Szalay Lajos; Magyar Öregdiák Szövetség Bessenyei György Kör, New Brunswick, 2010
 Élő történelem. Horváth Jánossal, a parlamenti képviselők doyenével beszélget Spangel Péter; Kairosz, Bp., 2012 (Magyarnak lenni)

Примечания

Ссылки 
 Nemzetgyűlés almanachja (1945-47)
 Életrajza az 1945-1947-es országgyűlés almanachjában
 Horváth János országgyűlési adatlapja

Экономисты Венгрии
Политики Венгрии
Депутаты Национального собрания Венгрии
Члены партии «Фидес»
Члены Республиканской партии США
Преподаватели Университета Батлера
Выпускники Колумбийского университета
Беженцы из Венгрии (1956)